La Fuliola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Fuliola (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 La Fuliola (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar